Черепановка — название населённых пунктов в России:

 Черепановка — хутор в Саракташском районе Оренбургской области.
 Черепановка — деревня в Воткинском районе Удмуртии.